

Giornalismo 
 Cronaca nera – cronaca riguardante il resoconto di avvenimenti di criminalità, violenze, incidenti, ecc. come episodi quotidiani della cronaca cittadina.

Cinema 
Cronaca nera – film del 1947 diretto da Giorgio Bianchi
Cronaca nera (Grievous Bodily Harm) – film del 1988 diretto da Mark Joffe
Cronaca nera – film del 1992 diretto da Faliero Rosati (realizzato nel 1987)

Televisione 
Cronaca nera – miniserie televisiva di Gianluigi Calderone e Ugo Fabrizio Giordani (1998)